Ludwigsbach ist ein Gewässername:

 Ludwigsbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Kyll in Birresborn) in Kopp, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Ludwigsbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Schönau, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg